

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Żarowie – część miasta Tarnobrzeg
 Żarowie – część wsi Stawiany w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije